Марселиньо может означать:

 Жил Фернандо, Марсело (род. 1990) — бразильский футболист.
 Марселиньо Паулиста (Марсело Жозе де Соуза, род. 1973) — бразильский футболист, игрок сборной Бразилии.
 Элгартен, Марсело (род. 1974) — бразильский волейболист, чемпион мира (2006), серебряный призёр Олимпиады-2008.